Guarna ist der Familienname folgender Personen:

 Rebecca de Guarna, italienische Medizinerin, Chirurgin und Autorin
 Tom Guarna (* um 1970), US-amerikanischer Jazzmusiker